Быстровианы () — род вымерших рептилиоморф из семейства быстровианид (Bystrowianidae) отряда хрониозухий (Chroniosuchia), живших во времена верхнепермской эпохи ( назад) на территории современных России и Китая. Название рода дано в честь выдающегося русского палеонтолога А. П. Быстрова (1899—1959).

Описание 
Быстровианы — довольно крупные животные, длина черепа могла достигать 40 см. Наземные хищники. Характерны для наиболее поздних пермских отложений — вязниковского комплекса. Дожили до середины триаса (находки из Западной Европы).

Классификация 
По данным сайта Fossilworks, на май 2017 года в род включают 2 вымерших вида:
 
  — верхняя пермь Китая

Представители рода впервые описаны в 1957 году по туловищному позвонку с приросшим щитком из раскопок верхнепермской эпохи во Владимирской области как вид Bystrowiana permica.

Примечания

Литература 
 
 
 Голубев В. К. Ревизия позднепермских хрониозухид (Amphibia, Anthracosauromorpha) Восточной Европы // Палеонтологический журнал. — 1998. — № 4. — С. 68—77.
 Голубев В. К. Стратиграфия татарского яруса Восточно-Европейской платформы по фауне наземных позвоночных // Бюллетень Московского общества испытателей природы, Отдел геологический. — 1996. — Т. 71, вып. 3. — С. 109.
 Голубев В. К. Узкопанцирные хрониозухии (Amphibia, Anthracosauromorpha) поздней перми Восточной Европы // Палеонтологический журнал. — 1998. — № 3. — С. 64—73.
 Голубев В. К. Узловые моменты эволюции сообщества наземных позвоночных в перми Восточной Европы. В сборнике: Эволюция экосистем. Международный симпозиум. 26—30 сентября 1995 г. Тез. докл. — : Издательство Палеонтологического института, 1995. — С. 35—36.
 Голубев В. К., Сенников А. Г., Наугольных С. В. Новые данные по геологии и палеонтологии пермских отложений окрестностей г. Вязники (Владимирская область). // Палеострат-2005. Годичное собрание секции палеонтологии МОИП и Московского отделения Палеонтологического общества, Москва, 14—15 февраля 2005 г., Программа и тезисы докладов, Москва, Палеонтологический институт РАН. — С. 14—15.
 Сенников А. Г. Экспедиции 2003 года — по перми и триасу от Клязьмы до Урала // PINopticus. Вестник Палеонтологического института Российской Академии наук. — 2004. — № 3. — С. 18—19.
 Шишкин М. А., Новиков И. В. Реликтовые антракозавры в раннем мезозое Восточной Европы // Доклады Академии Наук. — 1992. — Т. 325, № 4. — С. 829—832.
 Gorsky V. P., Gusseva E. A., Crasquin-Soleau S., Broutin J. Stratigraphic data of the Middle — Late Permian on Russian Platform // Geobios, 2003. — Vol. 36, no. 5. — P. 533—558.
 Novikov I. V., Shishkin M. A. Triassic Chroniosuchians (Amphibia, Anthracosauromorpha) and the evolution of trunk dermal scutes in Bystrowianids // Paleontological Journal. — 2000. — Vol. 34, Suppl. 2. — P. 165—178.
 Sennikov A. G. Evolution of the Permian and Triassic tetrapod communities of Eastern Europe // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. — 1996. — Vol. 120, no. 3—4. — P. 331—351.
 Witzmann F., Schoch R. R., and Maisch M. W. A relict basal tetrapod from Germany: first evidence of a Triassic chroniosuchian outside Russia. // Naturwissenschaften. — 2007, Jul 25.

Хрониозухии
Рептилиоморфы пермского периода
Быстров, Алексей
Фоссилии из пермских отложений Китая
Фоссилии из пермских отложений России